Букиевский — фамилия; имеет женскую форму Букиевская:

 
 Букиевский, Владимир Ануфриевич (род. 1953) — советский футболист, брат-близнец Виктора.